Osiemnastka i co dalej (ang. 18 to Life, 2010–2011) – kanadyjski sitcom, który zadebiutował 4 stycznia 2010 roku a kanale CBC Television. Serial pokazywany jest w Quebecu na Vrak. TV pt. Majeurs et mariés.

Opis fabuły 
Para 18-latków żyjących po sąsiedzku postanawia wstąpić w związek małżeński. Teraz muszą poradzić sobie z pracą, nauką i zwykłymi rzeczami, sytuacjami dnia codziennego.

Obsada i bohaterowie 
 Stacey Farber jako Jessie Bellow
 Alain Goulem jako Phil Hill
 Angela Asher jako Tara Hill
 Jesse Rath jako Carter Boyd
 Kaniehtiio Horn jako Monica Bellow
 Arielle Shiri jako Wendy Bellow
 Peter Keleghan jako Ben Bellow
 Michael Seater jako Tom Bellow
 Ellen David jako Judith Bellow
 Erin Agostino jako Ava Turner

Spis odcinków

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Kanadyjskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2011
Programy telewizji The CW